Leioderes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Redtenbacher 1849. Leioderes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Leioderes